mer – pojęcie chemiczne
 mer – odpowiednik burmistrza lub prezydenta miasta (między innymi we Francji, Rosji, Gruzji i na Ukrainie)
 Mer – miasto we Francji
 MER – misja międzyplanetarna NASA